Hrvatska:
 Prgomelje (Bjelovar), gradsko naselje Bjelovara
 Prgomelje (Pakrac), gradsko naselje Pakraca